Frankville bezeichnet folgende Orte:

 Frankville (Alabama), Ort in den Vereinigten Staaten
 Frankville (Iowa), Ort in den Vereinigten Staaten
 Frankville (Maryland), Geisterstadt in den Vereinigten Staaten
 Frankville (Nova Scotia), Ort in Kanada